Kaliummangel har flere betydninger:

 Kaliummangel hos planter, en plantesygdom
 Kaliummangel hos mennesker, kendt som hypokaliæmi